Открытый чемпионат Манчестера (; в разные годы известен также как Manchester Northern Tournament, Northern Championships и Manchester Trophy) — международный мужской теннисный турнир, проводившийся на травяных кортах в Манчестере с 1880 по 2009 год.

История 
Первый мужской теннисный турнир прошёл в Манчестере в 1880 году. В 1881 году турнир впервые прошёл на кортах нового  в Олд-Траффорде. На рубеже веков клуб, продолжавший принимать ежегодный турнир, перебрался в пригород Манчестера . Турнир в Дидсбери проходил на протяжении всего XX века, при участии таких знаменитостей, как Кен Розуолл и Морин Коннолли (победители в 1950-е годы), Джон Макинрой, Стефан Эдберг, Пит Сампрас, выигравший там в 1990 году первый в карьере турнир на травяных кортах, Горан Иванишевич и Патрик Рафтер, завоевавший на кортах Манчестера свой первый титул в туре АТР.

С 1990 по 1994 год манчестерский турнир входил в календарь Мирового тура ATP как турнир базовой категории. С 1995 по 2009 год турнир проходил в категории ATP Challenger.

Победители и финалисты (с начала Открытой эры)

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Мужские турниры в Манчестере на сайте ITF 
 Доска почёта победителей в одиночном разряде в Северном теннисном клубе Манчестера